Suore carmelitane di San Giuseppe – istituto religioso femminile di diritto pontificio fondata nel 1900 a Barcellona
 Suore carmelitane di San Giuseppe – istituto religioso femminile di diritto pontificio fondata a Saint-Martin-Belle-Roche
 Suore carmelitane di San Giuseppe – istituto religioso femminile di diritto pontificio fondato nel 1916 a El Salvador